Ште́рнберг — немецкая фамилия и топоним.

Топоним 
 Замок Штернберг — замок во Франконии (Бавария)
 Штернберг — город в Германии в земле Мекленбург-Передняя Померания.
 Штернберг — бывшее название села Калниеши в Краславском крае Латвии.

Носители фамилии 
 Штернберг, Абрам Яковлевич (1873—1927) — основатель научно-методического Центра по борьбе с туберкулезом, основоположник классификации хронического туберкулеза; брат Л. Я. Штернберга.
 Штернберг, Александр (1806—1868) — немецкий беллетрист.
 Штернберг, Василий Иванович (1818—1845) — живописец, жанрист и пейзажист.
 Штернберг, Джозеф фон (1894—1969) — американский актёр, режиссёр, продюсер.
 Штернберг, Каспар Мария (1761—1838) — чешский ботаник, геолог и политик.
 Штернберг, Константин Иванович фон (1852—1924) — немецко-американский пианист и композитор российского происхождения.
 Штернберг, Ласло (1905—1982) — венгерский футболист.
 Штернберг, Лев Яковлевич (1861—1927) — этнограф Академии наук (музей антропологии и этнографии).
 Штернберг, Майя Борисовна  (1920—2016) — советский и американский  физиолог растений; переводчик, научный редактор.
 Штернберг, Мангольд фон (ум. 1283) — ландмейстер Тевтонского Ордена в Пруссии в 1280—1283 годах и в Ливонии в 1281—1283.
 Штернберг, Павел Карлович (1865—1920) — российский астроном, большевик.
 Штернберг, Фриц (1895—1963) — немецкий экономист, политик-социалист, теоретик марксизма.
 Штернберг, Чарльз (1850—1943) — американский палеонтолог, «охотник за динозаврами».
 Штернберг, Яков Исакович (1924—1992) — украинский историк, специалист в области истории Венгрии и Закарпатья.
 Штернберг, Яков Моисеевич (1890—1973) — еврейский поэт-авангардист, эссеист, драматург, театральный режиссёр и теоретик театра.
 Штернберг, Янек (род. 1994) — немецкий футболист, защитник, выступающий за вторую команду бременского «Вердера».
 Штернбергс, Янис (1900—1981) — латвийский и американский художник и гравёр.
 Унгерн-Штернберг, Александр фон (1806—1869) — немецкий писатель-беллетрист на немецком и русском языках.

См. также 
 Штернберки
 
 Штернберг (герб) — польский дворянский герб
  — чешский топоним
 Штерн (журнал)
 Штеренберг, Давид Петрович — российский художник
 Унгерн фон Штернберг

Примечания